«Ramón Morales» - conjunto del nombre propio Ramón y el apellido Morales - puede referirse a:

Personajes 
 Ramón Morales Higuera (1975-), exfutbolista mexicano.
 Ramón Morales Valverde (1949-), botánico y profesor español.